Brubaker est le nom de famille de
 Ed Brubaker (né en 1966), scénariste de bandes dessinées
 Jeff Brubaker (né en 1958), joueur de hockey sur glace 
Leslie Brubaker (née en 1951), professeure d'histoire byzantine britannique

Cinéma 
 Brubaker, film américain sorti en 1980

Homonymie de patronyme